Allt är upplyst kan syfta på:

 Allt är upplyst (roman) – roman från 2002 av Jonathan Safran Foer
 Allt är upplyst (film) – film från 2005, baserad på romanen, i regi av Liev Schreiber